Ricardo Neville (en inglés: Richard Neville;  – ) fue el 16.º conde de Warwick. Se lo conoció como «el hacedor de reyes» (The Kingmaker), ya que como el hombre más rico de Inglaterra —fuera de la familia real—, utilizó su poder para derrocar al Lancaster Enrique VI para sustituirlo por el York Eduardo IV, y para posteriormente restaurar al mismo Enrique VI.

Primeros años de vida 
Se presume que nació en el pueblo de Bisham, en Berkshire a finales de 1428. Sus padres eran Ricardo y Alicia Neville, condes de Salisbury, teniendo como hermano a John Neville. Warwick se casó con Ana de Beauchamp, hermana de Enrique de Beauchamp, del cual heredó por la muerte de su hija el título de conde. Así juntó en su poder dos grandes señoríos con tierras en el centro de Inglaterra y en la Marca Galesa.

Vida pública 
Al ser sobrino de Ricardo, duque de York por vía matrimonial, Warwick se transformó en uno de los líderes de la causa de la casa de York durante la Guerra de las Dos Rosas. Con base en su poder personal y sus influencias, intentó lograr obtener posiciones claves para el bando de York en la corte del rey Enrique VI. Esto declinó con la reclamación de Ricardo al trono, al comienzo de dicho conflicto. Con la muerte de su padre en la batalla de Wakefield en 1460 se convirtió en el más acaudalado terrateniente de las Islas Británicas, transformado su apoyo militar en un precioso instrumento para lograr que Eduardo de York fuera coronado como rey de Inglaterra. De hecho con el futuro rey Eduardo IV sostuvo una estrecha relación durante los primeros años de su reinado, cuando Warwick aplastó las rebeliones de los Lancaster en el norte del reino.

A finales de la década de 1460 entró en conflicto con el rey, principalmente por el matrimonio de Eduardo IV con Isabel Woodville en 1464. Al hacerse público esta situación, Warwick quedó en ridículo ya que intentaba casar al rey con alguna princesa francesa con el fin de mejorar la relación con Francia. Además fue desplazado en la corte por la familia de la nueva reina, quienes ganaron influencia sobre el rey, quien de paso objetó el matrimonio de los hermanos del rey, Ricardo de Gloucester y Jorge de Clarence con sus hijas Ana e Isabel. En materia política se enfrentó con Eduardo IV por aliarse con Borgoña en vez de Francia, con quienes creía prioritario llegar a un acuerdo que pusiera término a la guerra de los cien años.

En 1469, buscando recuperar influencia, se alió con el celoso hermano del rey, Jorge, quien se casó con su hija mayor Isabel. Sus fuerzas conjuntas derrotaron a las tropas reales en la batalla de Edgecote, donde capturó al monarca, manteniéndolo bajo su custodia y gobernando por un tiempo en su nombre. En la misma batalla tomaron prisioneros al suegro del rey y su segundo hijo, ordenando que fueran decapitados el 12 de agosto del mismo año.

Sin embargo su buena fortuna no duró mucho, puesto que su hermano John Neville permaneció fiel al rey Eduardo IV, además de serle muy complicado gobernar con el rey prisionero. Lentamente lo fue dejando en libertad, pudiendo recuperar el poder político a finales de 1470. La venganza no se hizo esperar, ya que apenas recuperado Eduardo IV intentó realizar un nuevo golpe, que fue reprimido por Ricardo y que significó partir al exilio en Francia bajo cargos de traición, donde se refugió en la corte del rey Luis XI. En este lugar coincidió con su antigua enemiga, la reina Margarita de Anjou con quien tramó una invasión con el fin de reponer a su esposo, el rey Enrique VI. Para lograr financiamiento, prometió la ayuda de Inglaterra en la guerra entre Francia y Borgoña, prometiéndole a Luis XI terrenos holandeses a cambio de su apoyo. La nueva alianza se afianzó con el matrimonio de su hija Ana con el príncipe de Gales Eduardo de Westminster, hijo de Enrique VI.

Pese a la suspicacia de la reina Margarita, ambos comandaron un ejército que sorprendió a Eduardo IV, al contar esta vez Warwick con el apoyo de su hermano. En una operación tenaza, las fuerzas de Ricardo Neville y Margarita de Anjou desembarcaron en el sur del reino, mientras que el ejército de John Neville descendía desde el norte. Eduardo IV se vio forzado a escapar hacia Borgoña, donde encontró asilo en la corte de Carlos el Temerario. Por su parte Enrique VI fue restaurado en su trono el 3 de octubre.

Últimos años de vida 
Con el fin de consolidar su alianza con Luis XI, inició el apoyo a los planes de Francia de invadir Borgoña. Estas noticias alertaron al duque Carlos, quien respondió apoyando un ejército que invadiría a su vez Inglaterra y repondría en su trono a Eduardo IV. En la primavera de aquel año la invasión se llevó a cabo antes de que tropas de apoyo de Margarita de Anjou estuvieran listas para apoyar a Warwick, el que fue derrotado y muerto en la batalla de Barnet por las tropas de Eduardo.

A su muerte, seguida por la de su yerno, Eduardo de Westminster, su hija y viuda Ana se casó con Ricardo III, mientras que Isabel se mantuvo casada con Jorge de Clarence hasta su muerte en 1478.

Ancestros

Ricardo en la ficción 
Ricardo Neville fue interpretado por el actor James Frain en la serie The White Queen de 2013.

Sucesión

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Militares de Inglaterra del siglo XV
Primeros Lores del Almirantazgo
Miembros de la Orden de la Jarretera
Familia Neville
Nacidos en Norwich